O Clube de Regatas do Flamengo em 2020 participou da Copa Libertadores da América, da Série A do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, da Supercopa do Brasil, da Recopa Sul-Americana e do Campeonato Carioca.

A estreia na temporada foi na Taça Guanabara, em 18 de janeiro, contra o  — 2º colocado da fase preliminar do Campeonato Carioca. Ainda com os jogadores sub-20 — os atletas principais, devido à disputa do Mundial de Clubes, em 2019, só se reapresentaram no final do mês de janeiro — a partida terminou empatada em 0–0. A primeira partida disputada pelo time principal foi contra o , em 3 de fevereiro, vencida por 3–1. Em 22 de fevereiro, o time venceu a final da Taça Guanabara, por 2–1, contra o , sagrando-se campeã.

Na Supercopa do Brasil, venceu o  — campeão da Copa do Brasil de 2019 — por 3–0, gols de Bruno Henrique, Gabriel e De Arrascaeta e sagrou-se campeão da competição, que retornou ao calendário do futebol nesta edição.

Em 19 de fevereiro, pela Recopa Sul-Americana, disputou a primeira partida em Quito, no Estádio Olímpico Atahualpa, contra o , empatando em 2–2. A partida final ocorreu em 26 de fevereiro, no Maracanã, com vitória do Flamengo por 3–0, com isso, o Flamengo conquistou a sua primeira taça internacional no Maracanã.

Na Copa Libertadores da América, a estreia foi em 4 de março, contra o , em Barranquilla, na Colômbia, com vitória do Flamengo por 1–2. Mesmo com a derrota por 5–0 para o , o clube se classificou em primeiro lugar do grupo e, pelo sorteio, enfrentará o  pela oitavas de final da competição, sendo a primeira partida na Argentina, em 24 de novembro, e a partida de volta, no Maracanã, em 1 de dezembro.

A estreia na Copa do Brasil — já na fase de oitavas de final — aconteceu em 28 de outubro, com vitória de 1–0 sobre o . A partida de volta, no Maracanã, aconteceu em 4 de novembro, com nova vitória por 3–2. Nas quarta de final, enfrentou o , com duas derrotas: 2–1, no Maracanã, em 11 de novembro e 3–0, no Morumbi, em 18 de novembro. Assim, sendo eliminado da competição.

A estréia do Flamengo na Série A do Campeonato Brasileiro, em 9 de agosto, repercutiu de forma negativa, o Flamengo perdeu em casa, no Maracanã, de 0–1 para o . Se recuperou durante o turno e quase fechou em primeiro lugar, mas a posição final ainda dependerá de algumas partidas de outros clubes acumuladas. O segundo turno da competição, a partir da 20.ª rodada, se iniciou em 8 de novembro, mas o clube, como no primeiro turno, não iniciou bem: outra derrota para o  por 4–0 e um empate em 1–1 com o . A última rodada do campeonato foi no dia 26 de fevereiro de 2021, com o  perdendo para o  pelo placar de 2–1, mas mesmo com a derrota, se sagrou bicampeão brasileiro, devido ao fato de o Internacional, único clube que podia ultrapassa-lo na última rodada, empatar em 0–0 com o , ficando com 70 pontos, e o Flamengo, 71 pontos.

Durante a temporada, disputou 67 partidas, sendo 42 vitórias, 13 empates e 12 derrotas, com desempenho de 69,2 por cento. Marcou 126 gols e sofreu 74, ficando com saldo de 52 gols.

O artilheiro da temporada é o atacante Gabriel com 25 gols. Seguido pelo também atacante Pedro com 23 gols e Bruno Henrique tem 20 gols. De Arrascaeta fez 11 gols e Éverton Ribeiro tem 10 gols, ou seja, somados 89 gols. Mais 19 futebolistas marcaram os demais 35 gols e houve dois gols contra a favor do clube.

Na parte disciplinar, são 160 cartões, sendo oito vermelhos — Gustavo Henrique com dois cartões e Diego Alves, Gabriel, Natan, Thuler, Rodrigo Caio e Willian Arão, um cada — e 152 amarelos.

Elenco atual

Emprestados

Empréstimos 

|}

Entradas

Saídas 

|}

 Legenda

  : Jogadores que retornam de empréstimo

  : Jogadores emprestados
|}

Fatos marcantes

Transferências

Entradas

Pedro Rocha 
Anúncio
Em 24 de dezembro de 2019, o clube anunciou a primeira contratação para a próxima temporada: o atacante Pedro Rocha. O atleta disputou a temporada 2019 pelo , também por empréstimo do clube russo . O vínculo do jogador também será por empréstimo até o final da temporada, mas com opção de compra ao término.

Ninho do Urubu
Em 7 de janeiro, na apresentação do grupo para a disputa da Taça Guanabara, o atacante esteve no Ninho do Urubu.

Apresentação
Em 13 de janeiro, o atacante Pedro Rocha foi apresentado oficialmente pelo clube.

Apresentação para a torcida
Em 18 de janeiro — estreia do clube no Campeonato Carioca — o atacante foi apresentado à torcida, no Maracanã, antes do início da partida contra o .

Gustavo Henrique 
Anúncio
Em 3 de janeiro, o Flamengo anunciou o segundo reforço de 2020: o zagueiro Gustavo Henrique. O atleta mantém o vínculo com o  até 31 de janeiro e, só em fevereiro, segue para o novo clube. Inicialmente, o contrato será por quatro temporadas (2020–2024).

Apresentação para a torcida
Em 18 de janeiro — estreia do clube no Campeonato Carioca — o zagueiro também foi apresentado à torcida, no Maracanã, antes do início da partida contra o Macaé.

Michael 
 Ninho do Urubu
Em 14 de janeiro, o atacante Michael — que já despediu do antigo clube, o  — visitou o Ninho do Urubu. O atleta espera finalizar as pendências burocráticas para assinar com o clube. O valor da negociação foi de cerca de 34 milhões de reais e o clube ficará com 80 por cento dos direitos econômicos do jogador.

 Anúncio
Em 20 de janeiro, o clube anunciou oficialmente a contratação do atacante Michael, ex-Goiás e eleito a revelação do último Campeonato Brasileiro (edição de 2019), por um contrato até 2024. O Flamengo pagou 7,5 milhões de euros — cerca de 34,5 milhões de reais, na cotação atual — por 80 por cento dos direitos do atleta, pagos em três parcelas, com datas para fevereiro de 2020, julho de 2020 e janeiro de 2021.

 Apresentação
Em 21 de janeiro, o atacante Michael foi apresentado oficialmente, no Ninho do Urubu. O atleta vai utilizar a camisa de número 19, mesmo número que utilizava no Goiás.

Apresentação para a torcida
Em 25 de janeiro, antes da partida contra o , Michael, junto com Pedro e Thiago Maia, foram ao gramado para serem apresentados à torcida.

Thiago Maia 
Anúncio
Em 22 de janeiro, o clube anunciou mais um reforço para a temporada: o volante Thiago Maia. O jogador chega ao clube por empréstimo do , da França, até o final desta temporada.

Apresentação
Em 23 de janeiro, o Flamengo apresentou oficialmente o volante Thiago Maia, no Ninho do Urubu.

Final da Libertadores
Após a apresentação oficial, o jogador postou em suas redes sociais um vídeo em que aparece torcendo para o Rubro-Negro na final da Libertadores de 2019.

Apresentação para a torcida
Em 25 de janeiro, antes da partida contra o Volta Redonda, Thiago Maia, junto com Pedro e Michael, foram ao gramado para serem apresentados à torcida.

Pedro 
Anúncio
Em 23 de janeiro, o clube anunciou mais uma contratação: o atacante Pedro. O atleta vem por empréstimo da , até o final da temporada, mas já estava realizando trabalhos físicos no Ninho do Urubu, desde 17 de janeiro, porém ainda faltavam alguns documentos da Fiorentina para a oficialização da contratação. O Rubro-Negro pagará cerca de um milhão de euros — 4,6 milhões de reais, na cotação atual — pelo empréstimo e este valor será abatido em uma possível compra dos direitos econômicos ao final do empréstimo. O jogador foi revelado no  e comprado pelo clube italiano por 11 milhões de euros, em setembro de 2019, mas só atuou pelo clube em 59 minutos.

Apresentação
Em 24 de janeiro, o atacante Pedro foi apresentado oficialmente no Ninho do Urubu. O atleta, que chegou a ser dispensado na base do clube, usará a camisa 21 e se profissionalizou no .

Apresentação para a torcida
Em 25 de janeiro, antes da partida contra o Volta Redonda, Pedro, junto com Thiago Maia e Michael, foram ao gramado para serem apresentados à torcida.

Mauricio Isla 
Anúncio
Em 19 de agosto, logo após a saída do lateral Rafinha, o clube anunciou a contratação do também lateral chileno Mauricio Isla. Após os exames, o contrato foi assinado até o final da temporada de 2022 e o atleta vai usar o número 44. Sua chegada no Rio de Janeiro está prevista para a manhã de 22 de agosto, com a família. Como estava sem contrato — seu último clube foi o  — o futebolista pode ser contratado e regularizado, mesmo com período de transferências internacionais já encerrado.

Chegada ao Rio de Janeiro
Na manhã de 22 de agosto, Mauricio Isla desembarcou com a família no Rio de Janeiro ao lado do vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz.

Apresentação
Em 24 de agosto, Isla foi apresentado oficialmente ao lado de Marcos Braz, vice-presidente de futebol, Bruno Spindel, diretor-executivo de futebol, e Reinaldo Belotti, CEO do clube. A apresentação foi no Ninho do Urubu e o lateral respondeu às perguntas enviadas pela imprensa.

Saídas

Rodinei 
Em 30 de dezembro, o  anunciou a contratação do lateral-direito Rodinei. O futebolista chega ao clube por empréstimo até o final da temporada de 2020. O clube gaúcho poderá exercer a opção de compra ao término do contrato e, para isso, terá que pagar quatro milhões de euros (cerca de 18 milhões reais, ao câmbio atual). Em função de ter disputado a final do Mundial de Clubes, o atleta se apresentará apenas em 11 de janeiro no novo clube.

Rhodolfo 
O clube informou que não renovaria o contrato com o zagueiro Rhodolfo, que se encerrou no final de 2019. Assim, o atleta não permanecerá no clube na temporada de 2020. O futebolista estava no Flamengo desde junho de 2017, quando 100 por cento dos seus direitos foram adquiridos junto ao , da Turquia, por cerca de 4 milhões de reais.

Reinier 
Em 20 de janeiro, o , da Espanha, anunciou o acordo com o Flamengo pela contratação do atacante Reinier. O clube brasileiro confirmou em sua página, quase que simultaneamente, o negócio. O atleta integra o elenco da Seleção Brasileira Sub-23 — que disputa o Torneio Pré-Olímpico — e se apresentará ao clube somente após o término da competição. O Contrato será até junho de 2026 e, inicialmente, o jogador se juntará ao Real Madrid Castilla, que disputa a Terceira Divisão do Campeonato Espanhol. O Flamengo receberá, por 80 por cento do valor da transação, aproximadamente 109 milhões de reais, e os outros 20 por cento pertencem ao atleta e seus representantes.

Pablo Marí 
Em 29 de janeiro, o clube inglês  anunciou a contratação, por empréstimo, do zagueiro Pablo Marí. O atleta ficará no clube até o final da temporada inglesa, mas com opção de compra definitiva.

Berrío 
Em 19 de julho, o atacante Orlando Berrío assinou o contrato com o Khor Fakkan, dos Emirados Árabes Unidos por dois anos. O Flamengo não receberá nada pela transação, apenas 30 por cento numa eventual venda futura do atleta, que também não receberá nada pela transação.

Rafinha 
Em 17 de agosto, o lateral Rafinha se despediu do clube em entrevista coletiva, no Ninho do Urubu. Ele respondeu às perguntas sobre sua saída enviadas pela imprensa através da FlaTV. O atleta se transferiu para o clube grego .

Renovação de contratos

Renê 
Em 28 de janeiro, o Flamengo anunciou a renovação do contrato do lateral-esquerdo Renê até o término da temporada de 2022, que se encerraria ao final desta temporada.

Bruno Henrique 
Em 29 de janeiro, o Rubro-Negro anunciou a renovação do vínculo com o atacante Bruno Henrique até o final de 2023. A divulgação da renovação foi feita através de um vídeo com alusão ao "Rei das Américas" pelo atleta ter sido o melhor jogador da Libertadores da temporada anterior.

Willian Arão 
Em 30 de janeiro, o Flamengo anunciou a renovação do vínculo do volante Willian Arão até o fim da temporada de 2023.

Diego 
Em 26 de agosto, o clube e o meia Diego assinaram o contrato de renovação do vínculo do atleta. O novo contrato será até dezembro de 2021.}}

Pedro 
Em 9 de dezembro, dois dias antes do prazo final, o clube enviou e-mail à  comunicando oficialmente ao clube italiano sua opção pela compra definitiva do passe do atacante. O prazo para a opção se encerraria em 11 de dezembro. O Flamengo, com esta opção vai pagar 14 milhões de euros (aproximadamente 87 milhões de reais, na cotação atual). Serão seis parcelas iguais, de cerca de 2,3 milhões de euros (aproximadamente 15 milhões de reais) em dois pagamentos anuais que se iniciam no primeiro trimestre de 2021 e se encerram em 2023.

Diego Alves 
Em 17 de dezembro, após semanas de impasse entre as partes, o goleiro Diego Alves e o Flamengo acertaram a renovação do vínculo do atleta por mais um ano.

Competições

Recopa Sul-Americana 
 Transmissão
A DAZN, que é a detentora única dos direitos de transmissão da Recopa Sul-Americana, procurou a Rede Globo para tentar comercializar os direitos de transmissão das partidas da competição, mas a proposta foi considerada alta pela emissora e, assim, apenas o serviço de streaming fará a transmissão das partidas.

 Suspensão de Gabigol
O atacante Gabriel — em função da expulsão na final da Copa Libertadores da América de 2019 contra o  — está suspenso da partida contra o , em 19 de fevereiro, em Quito, no Equador.

Ingressos para o jogo de volta
O Flamengo conseguiu junto ao Independiente del Valle mais quatro mil ingresso do Setor Sul do Maracanã, geralmente pertencente ao visitante. Assim, todos os ingressos do setor estarão à disposição de torcedores do Flamengo. Os torcedores do clube equatoriano, que estarão no estádio, ficarão em um camarote, junto com a diretoria.

Inscritos para o jogo de volta
Em 26 de fevereiro, poucas horas antes do início da partida, o clube anunciou os inscritos para a partida contra o Independiente del Valle. Rafinha e De Arrascaeta foram confirmados. Por outro lado, Bruno Henrique e Rodrigo Caio já eram esperados como desfalques:

 César
 Dantas
 De Arrascaeta
 Diego Alves
 Diego
 Éverton Ribeiro
 Filipe Luís
 Gabriel Barbosa
 Gabriel Batista
 Gérson
 Gustavo Henrique
 João Lucas
 Léo Pereira
 Lincoln
 Matheus Thuler
 Michael
 Pedro
 Pedro Rocha
 Piris da Motta
 Rafinha
 Renê
 Thiago Maia
 Vitinho
 Willian Arão

Copa Libertadores 
Inscritos para a fase de grupos
Em 28 de fevereiro, sem surpresas, o Flamengo divulgou a lista dos 30 jogadores inscritos para a fase de grupos da competição:

 Diego Alves
 Gustavo Henrique
 Rodrigo Caio
 Léo Pereira
 Willian Arão
 Renê
 Éverton Ribeiro
 Gerson
 Gabriel Barbosa
 Diego
 Vitinho
 César
 Rafinha
 De Arrascaeta
 Vinícius Souza
 Filipe Luís
 Lucas Silva
 Thiago Maia
 Michael
 Dantas
 Pedro
 Gabriel Batista
 Pedro Rocha
 Hugo Souza
 Piris da Motta
 Matheus Thuler
 Bruno Henrique
 Berrio
 Lincoln
 João Lucas

Inscritos para o retorno
Com o anúncio oficial do retorno da Copa Libertadores, após a paralisação em função da pandemia de COVID-19, também foi anunciada a permissão para que os clubes inscrevessem 40 jogadores (o limite anterior era de 30 atletas), mas com apenas cinco trocas em relação a lista anterior. Desta forma, o Rubro-Negro trocou Rafinha por Isla e inclui nove atletas da equipe de base. São estes os inscritos:

 Diego Alves
 Gustavo Henrique
 Rodrigo Caio
 Léo Pereira
 Willian Arão
 Renê
 Éverton Ribeiro
 Gerson
 Gabriel Barbosa
 Diego
 Vitinho
 César
 —
 De Arrascaeta
 —
 Filipe Luís
 —
 Thiago Maia
 Michael
 —
 Pedro
 Gabriel Batista
 Pedro Rocha
 Hugo Souza
 —
 Matheus Thuler
 Bruno Henrique
 —
 Lincoln
 João Lucas
 Nathan
 Noga
 Guilherme
 Matheuzinho
 João Gomes
 Ramon
 Lázaro
 João Fernando
 Rodrigo Muniz
 Isla

Treino cancelado por cinzas do vulcão
Em 20 de setembro, a delegação do clube enfrentou uma situação inusitada em Guayaquil, no Equador. O vulcão Sangay entrou em atividade e as cinzas atingiram a cidade, cancelando as atividades ao ar livre, inclusive o treino dos jogadores, que fizeram atividades físicas no próprio hotel. Mesmo não sendo tóxica, as cinzas são corrosivas e podem causar problemas respiratórios.

Casos de COVID-19
Em 20 de setembro, o clube anunciou que, após testes realizados, seis jogadores testaram positivo para o COVID-19: Diego Ribas, Mauricio Isla, Bruno Henrique, Michael, Matheuzinho e Filipe Luís. Todos ficaram em isolamento e não puderam atuar na partida contra o , pela 4ª rodada da competição. Dois dias após, em 22 de setembro, mais três casos positivos foram confirmados: Vitinho, o médico Marcio Tannure e o ex-zagueiro Juan, funcionário do departamento de futebol.

Inscritos para as oitavas
Em 19 de novembro, o clube divulgou os inscritos para as oitavas de final:

 Diego Alves
 Gustavo Henrique
 Rodrigo Caio
 Léo Pereira
 Willian Arão
 Renê
 Éverton Ribeiro
 Gerson
 Gabriel Barbosa
 Diego
 Vitinho
 César
 —
 De Arrascaeta
 Otávio
 Filipe Luís
 Daniel Cabral
 Thiago Maia
 Michael
 Richard Rios
 Pedro
 Gabriel Batista
 Pedro Rocha
 Hugo
 Gabriel Barros
 Matheus Thuler
 Bruno Henrique
 Thiago Fernandes
 Lincoln
 João Lucas
 Nathan
 Noga
 Guilherme
 Matheuzinho
 João Gomes
 Ramon
 Lázaro
 João Fernando
 Rodrigo Muniz
 Isla

Supercopa do Brasil 
A Supercopa do Brasil foi marcada, pela CBF, para 16 de fevereiro, em Brasília, no estádio Mané Garrincha. A premiação será de cinco milhões de reais para o vencedor e de dois milhões para o vice-campeão. Originalmente marcada para 19 de janeiro, a data precisou ser remarcada já que o Flamengo participou do Mundial de Clubes até 21 de dezembro de 2019 e o início da pré-temporada está marcado para 23 de janeiro.

Campeonato Brasileiro

Injúria racial 
 Acusação contra Ramírez
Na partida entre Flamengo e  pela 26.ª rodada, em 20 de dezembro, o volante Gerson acusou o também meia Ramírez de injúria racial. O lance em questão aconteceu logo após o primeiro gol do Bahia.

 Postura de Mano Menezes
Durante a confusão, Gerson também discutiu com então treinador do Bahia, Mano Menezes. O jogador pediu respeito.

 Manifesto nas redes sociais
Ainda em 20 de dezembro, Gerson foi até suas redes sociais para manifestar sua indignação sobre o ocorrido.

 Relato na súmula
O árbitro Flavio Rodrigues de Souza, relatou na súmula da partida a acusação de injúria racial feita por Gerson a Ramírez, mas sem envolvimento da equipe de arbitragem.

 Bahia afasta Ramírez
Em uma nota no site do Bahia, o clube anunciou a decisão de afastar o meia Ramírez até que a apuração do caso seja concluída, mesmo com o atleta negando veementemente a injúria racial contra o jogador Gerson, do Flamengo.

 Procuradoria do STJD
A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) não definiu o que será feito no caso. Serão analisadas a súmula do jogo entre Flamengo e Bahia e o vídeo da partida para avaliar como se procederá na situação da denúncia de injúria racial envolvendo os futebolistas Gerson e Ramírez. Inclusive, outras provas podem ser solicitadas pela Procuradoria, se necessário.

 Inquérito policial
A delegada Marcia Noeli, da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi), informou que Ramírez, Mano Menezes e o árbitro da partida serão intimados a dar depoimento presencial sobre o caso. Gerson irá depor em 22 de dezembro, da delegacia especial e não há data definida para os demais depoimentos, que podem acontecer por carta precatória, no caso daqueles que moram fora do Rio de Janeiro e, portanto, o depoimento devem acontecer em delegacias locais.

 Defesa de Ramírez
Em vídeo divulgado pelo Bahia a pedido do próprio jogador, Ramírez deu sua versão sobre o ocorrido.

 Depoimento na Decradi
Em 22 de dezembro, Gerson prestou depoimento na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi). O atleta foi acompanhado por Rodrigo Dunshee, vice-presidente jurídico do Flamengo, Rômulo Holanda, advogado, e Marcão, pai do jogador. O futebolista deixou a delegacia sem conceder entrevista, mas fez uma declaração através do perfil do clube nas redes sociais.

 STJD arquiva inquérito
Em 11 de fevereiro de 2021, o STJD arquivou o inquérito sobre a acusação de injúria racial entre os atletas Gerson e Ramírez. O relator do processo, Maurício Neves Fonseca, explicou que a denúncia foi arquivada por insuficiência de provas, já que Gerson, Bruno Henrique e Natan não prestaram depoimento no caso. O motivo alegado pelo Flamengo para a falta dos depoimento foi o fato de que os futebolistas estavam concentrados para o clássico contra o Vasco da Gama e que solicitou adiamento dos depoimentos, o que não foi atendido pelo relator. Também consta no relatório entregue à Procuradoria do STJD, que as imagens de vídeo e os laudos apresentados não comprovaram a acusação.

Copa do Brasil

Campeonato Carioca 
 Transmissão dos jogos
Em 16 de janeiro, tanto o clube quanto a Rede Globo anunciaram que as partidas do Flamengo no Campeonato Carioca não serão transmitidas pela Rede Globo, pelo SporTV ou pelo Globoesporte.com. As partes não chegaram a um acordo financeiro.

Taça Guanabara 
 Copinha 2020
Em 30 de dezembro, o clube anunciou que não disputará a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2020. Como o grupo principal só se apresentará no final de janeiro, os jogadores sub-20 disputarão o início da Taça Guanabara. Desta forma, o objetivo era trocar o elenco do sub-20 pelo sub-17, mas a Federação Paulista de Futebol (FPF) — que organiza a Copinha — não chegou a um acordo com o Rubro-Negro. Desta forma, o clube anunciou sua saída da Competição.

Gritos homofóbicos na semifinal
Na partida contra o  pela semifinal da Taça Guanabara, torcedores rubro-negros voltaram aos cantos homofóbicos. Estes atos eram recorrentes, mas desde 2019, a regulamentação do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) não permite esta conduta, prevendo a possibilidade de punições ao clube envolvido. Na semana anterior, o próprio Fluminense foi advertido pela Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (TJD-RJ) pelos gritos da sua torcida de "time assassino" contra o Flamengo, durante a partida de 29 de janeiro, válida pela 4ª rodada.

Denúncia pelos gritos homofóbicos
Em 14 de fevereiro, a Procuradoria do TJD-RJ denunciou o Rubro-Negro pelos cantos homofóbicos de parte da torcida na partida contra o Fluminense pela semifinal da Taça Guanabara, realizada em 12 de fevereiro. O promotor Luís César, que foi responsável pela denúncia, enquadrou o clube em violação aos artigos 243-G e 191 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).

Absolvição pelos gritos homofóbicos
Em 20 de fevereiro, o TJD-RJ absolveu o clube por ato discriminatório (artigo 243-G) — pelos gritos de "time de viado" por parte de seus torcedores — mas foi condenado a uma multa de 50 mil reais pelo não cumprimento de regulamento da competição (artigo 191). Segundo a maioria dos auditores da 4ª comissão do TJD-RJ, os gritos não poderiam ser enquadrados como homofobia, "por não ter sido direcionado" a uma pessoa.

Grupo Arco-Íris contra absolvição
Em 21 de fevereiro, o "Grupo Arco-Íris de Cidadania LGTBI+" anunciou, em nota oficial, que vai recorrer contra absolvição do Flamengo no TJD-RJ sobre os gritos homofóbicos na semifinal da Taça Guanabara. O grupo solicitou seu ingresso como terceiro interessado na denúncia, mas o pedido foi negado pela comissão. O grupo anunciou que irá recorrer ao Pleno do TJD, com a negativa.

Inscritos para a final
Em 22 de fevereiro, o clube anunciou os inscritos para a final da Taça Guanabara, contra o . Rafinha e De Arrascaeta foram os desfalques, além de Bruno Henrique e Rodrigo Caio que já eram esperados:

 Berrio
 César
 Dantas
 Diego Alves
 Diego
 Éverton Ribeiro
 Filipe Luís
 Gabriel Barbosa
 Gabriel Batista
 Gérson
 Gustavo Henrique
 João Lucas
 Léo Pereira
 Lincoln
 Matheus Thuler
 Michael
 Pedro
 Pedro Rocha
 Piris da Motta
 Renê
 Thiago Maia
 Vinicius Souza
 Vitinho
 Willian Arão

Taça Rio

Mortes 
 17 de janeiro – Marilene Dabus, conhecida como "a moça do Flamengo". Jornalista, foi a primeira mulher a cobrir futebol no Brasil. Foi vice-presidente de Comunicações do clube e teve a ideia apelidar o Centro de Treinamento George Helal de "Ninho do Urubu". Como homenagem, o clube batizou a sala de imprensa da Gávea com seu nome
 13 de abril – o cantor e compositor Moraes Moreira, um dos torcedores mais ilustres do clube. Sempre destacou seu amor pelo clube e gravou as músicas "Vitorioso Flamengo" e "Saudades do Galinho", este última em homenagem à Zico
 19 de abril – o atacante Aluísio Francisco da Luz, mais conhecido como Índio, que atuou no clube entre entre 1951 e 1957, marcou 140 gols em 217 partidas e é o décimo maior artilheiro da história do clube. Participou da campanha do segundo tricampeonato estadual (1953, 1954 e 1955). A família ainda não sabe a causa da morte
 4 de maio – o massagista Jorge Luiz Domingos, conhecido como Jorginho, era o funcionário mais antigo do Departamento de Futebol do clube — entrou no Rubro-Negro em 1980, há 40 anos — e sofreu uma parada respiratória em decorrência da COVID-19

Outros

Pandemia de COVID-19 
Durante a pandemia de COVID-19 no Brasil, alguns casos tem relação com o Flamengo.

 Maurício Gomes de Mattos
Em 13 de março, Maurício Gomes de Mattos, vice-presidente de Consulados e Embaixadas do Flamengo, testou positivo para a COVID-19, em Brasília. A contraprova também testou positivo, tornando-se o primeiro caso relacionado à doença no Flamengo.

Em 20 de março, após uma semana internado em um hospital particular na Asa Sul, em Brasília, o dirigente Rubro-negro teve alta médica e ficou em quarentena em um hotel, em Brasília, por opção própria.

 Zico
Em 15 de março, o ídolo rubro-negro, Zico divulgou que seu resultado do teste para a COVID-19 deu negativo. O ex-atleta do clube teve contato com Maurício Gomes de Mattos.

 Demais dirigentes
Em 16 de maço, o resultado dos testes realizados pelo clube no presidente do clube, Rodolfo Landim, no vice-presidente de Futebol, Marcos Braz, e no diretor-executivo de Futebol, Bruno Spindel, também foram negativos para a COVID-19.

 Jorge Jesus
Em 16 de março, o resultado do teste para a COVID-19 no treinador Jorge Jesus, foi positivo. Na contraprova, entretanto, o resultado foi inconclusivo. Em 17 de março, uma nova coleta de material do treinador foi realizado para um novo teste. O resultado foi divulgado, em 18 de março, e o resultado foi negativo.

 Funcionário Sandro Rilho
Sandro Rilho, funcionário na parte de eventos do Fla Gávea, com suspeita de ter contraído a COVID-19, foi internado em um hospital no Méier, em 31 de março. O caso era considerado grave.

Após 23 dias, Sandro continua internado. Levado desacordado para a Unidade de terapia intensiva (UTI) e já respondeu ao tratamento, despertou e saiu da ventilação, sem a necessidade de estar entubado. Porém, a situação ainda merece atenção em função de complicações renais e por ele estar no grupo de risco por conta da obesidade.

Em 1 de maio, deixou a UTI e foi para o quarto, após melhora no quadro médico.

 Massagista Jorginho
Em 21 de abril, foi confirmada a internação do massagista Jorge Luiz Domingos, conhecido no clube como Jorginho. O funcionário possui 68 anos e caso está internado no CTI de um hospital da Ilha do Governador. O resultado do teste não foi confirmado, mas o massagista possui todos os sintomas compatíveis com a COVID-19.

Em 4 de maio, duas semanas após a sua internação, sofreu uma parada respiratória e morreu. Os jogadores se ofereceram para tentar uma transferência do Hospital da Ilha do Governador (HIG), mas dada a situação, não foi possível. Várias jogadores da geração atual e de diversas outras passadas enviaram condolências pelas redes sociais. Hipertenso e ex-fumante, precisou de ventilação mecânica, mas mesmo assim apresentava dificuldades de respiração.

Em 4 de maio, em reunião do Conselho Diretor do Flamengo, foi determinado luto oficial de sete dias em homenagem ao massagista Jorginho. Rodrigo Dunshee de Abranches, vice-presidente geral e jurídico, fez o pedido, aprovado na reunião. Rodolfo Landim, presidente do clube, solicitou que Walter D’Agostino, vice-presidente de Responsabilidade Social e Cidadania do Flamengo, fizesse um texto para ser enviado aos familiares em homenagem à memória do massagista.

 Testagem geral
Em 6 de maio, o Flamengo divulgou o resultado dos testes em 293 pessoas ligadas ao clube. Destas, 38 testaram positivo para a COVID-19. Por questões de sigilo, os nomes não foram divulgados, sendo:
 Três futebolistas
 Dois atletas que tiveram contato com o vírus e têm anticorpos IGG positivos
 Seis funcionários do grupo de apoio
 Dois funcionários terceirizados
 25 familiares ou pessoas que trabalham em residências dos atletas ou funcionários

Funcionários e atletas que foram diagnosticados com o exame positivo ficarão em quarentena sob supervisão do clube e só serão reintegrados ao trabalho, quando novos testes derem negativo.

Marcelo Salles 
Em 30 de abril, o Flamengo demitiu o ex-auxiliar técnico Marcelo Salles — o "Fera" — em meio à crise da pandemia de COVID-19. Em 2019, ele assumiu a equipe entre a saída do treinador Abel Braga e a chegada de Jorge Jesus. Porém, não vinha tendo uma função específica após a chegada de Jorge Jesus e o futuro era indefinido.

Redução de salários e demissões 
Em 5 de maio, o clube anunciou que chegou a um acordo de redução de 25 por cento nos salários dos atletas e funcionários e postergação de direitos de imagem dos atletas, mas o acordo não atinge o treinador Jorge Jesus e a sua comissão técnica. O acordo é uma consequência da interrupção das competições em função da pandemia do novo coronavírus. Em princípio, valerá para os meses de maio e junho de 2020, mas poderá ser reavaliada conforme o andamento da pandemia. Segundo a nota do clube, os direitos de imagem que seriam pagas nos meses do acordo, serão pagos em dez parcelas, iniciando em janeiro de 2021. Também foram demitidos 62 colaboradores, ou seja, seis por cento do quadro.

Segundo as projeções do clube, com estas medidas, serão economizados seis milhões de reais por mês, ou cerca de 12 milhões de reais no total, nos meses de maio e junho.

Treinadores

Jorge Jesus

Renovação do contrato 
O contrato do treinador é válido até o final de maio de 2020, mas o clube tenta prolongar o vínculo até o final da temporada de 2020.

O treinador estará à frente da equipe na partida contra o , em 3 de fevereiro, válida pela quinta rodada da Taça Guanabara e com o elenco principal.

Saída

Estatísticas 

 Última atualização em 31 de julho de 2020.

Maurício Souza 
O treinador Maurício Souza, da equipe sub-20, estará à frente da equipe durante o início da temporada, já que o elenco principal ficará de férias, pelos menos, até o final de janeiro. O treinador conquistou a frente da equipe sub-20 o Brasileiro sub-20 de 2019, a Supercopa sub-20 de 2019, a Copinha 2018, os Cariocas sub-20 de 2018 e 2019 e o Torneio OPG de 2018 e 2019.

Estatísticas 

 Última atualização em 2 de fevereiro de 2020.

Domènec Torrent

Anúncio 
Em 31 de julho, o clube anunciou o acerto com o treinador espanhol Domènec Torrent, ex-auxiliar de Pep Guardiola. O vínculo será até o final do mandato do presidente Rodolfo Landim, em dezembro de 2021.

Demissão 
Após a segunda goleada consecutiva sofrida pelo time — 4–1 para o  e 4–0 para o , em 8 de novembro — foi anunciada a demissão do treinador e sua comissão técnica.

Impasse na rescisão 
Em 22 de dezembro, 43 dias após a demissão do treinador, as negociações sobre a rescisão do contrato entre as partes foram suspensas, por exigência dos auxiliares Jordi Guerrero, Jordi Gris e Julián Jiménez e também por solidariedade aos companheiros do treinador. Os auxiliares tiveram a carteira de trabalho assinada, conforme a CLT, enquanto, no caso do técnico, seguiu-se a prerrogativa da Lei Pelé, ou seja, divisão entre CLT e direitos de imagem, situação normal para valores maiores. A causa do impasse foi a inclusão do direito de recorrer ao Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) caso o clube não cumpra o que foi acordado, o que foi incluído no acordo com Domènec, mas não no caso dos auxiliares, já que são vínculos distintos, e que o valor — 130 mil euros, aproximadamente 815 mil reais — não se justifica.

Estatísticas 

 Última atualização em 9 de novembro de 2020.

Jordi Guerrero 
O auxiliar técnico Jordi Guerrero, dirigiu a equipe durante o período em que o treinador Domènec Torrent estava em quarentena, em função de ter contraído a COVID-19. Em 3 de outubro, após exame, foi confirmado que o auxiliar técnico também testou positivo para a COVID-19.

Estatísticas 

 Última atualização em 3 de outubro de 2020.

Jordi Gris 
O auxiliar técnico Jordi Gris, dirigiu a equipe durante o período em que o treinador Domènec Torrent e o auxiliar técnico Jordi Guerrero estava em quarentena, em função de terem contraído a COVID-19.

Estatísticas 

 Última atualização em 7 de outubro de 2020.

Rogério Ceni

Anúncio 
Em 10 de novembro — apenas um dia após a demissão de Domènec Torrent — o clube anunciou a contratação do ex-treinador do  Rogério Ceni até o final da temporada de 2021, término do mandato do presidente Rodolfo Landim. O ex-goleiro do  já dirige o treinamento no Ninho do Urubu no mesmo dia do acerto.

Estatísticas 

 Última atualização em 26 de fevereiro de 2021.

Competições

Resumo das participações

Recopa Sul-Americana

Premiação

Copa Libertadores da América

Fase de grupos 
 Grupo A

Devido a pandemia de COVID-19, a CONMEBOL suspendeu a Copa Libertadores. Inicialmente para as partidas entre 15 e 21 de março. Depois todas as partidas, em princípio, até 5 de maio.

Fase final

Oitavas de final

Supercopa do Brasil

Premiação

Campeonato Brasileiro

Classificação

Desempenho em cada rodada

Primeiro turno

Segundo turno

Premiação

Copa do Brasil

Fase final

Oitavas de final 
As oitavas de final serão disputadas por 16 equipes, sendo cinco vencedoras da fase anterior (quarta fase), e outras 11 equipes pré-classificadas. Serão partidas eliminatórias de ida e volta. Em caso de empate no placar agregado, a vaga será definida na disputa por pênaltis.

 Sorteio
O sorteio da quinta fase (oitavas de final) foi realizado após o término da quarta fase, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, em 1 de outubro.

A partir desta edição, todos os times classificados para as oitavas de final estavam em pote único. 

Entre parênteses, o ranking da CBF

Tabela até a final

Quartas de final 
As quartas de final serão partidas eliminatórias de ida e volta. Em caso de empate no placar agregado, a vaga será definida na disputa por pênaltis.

 Sorteio
Para esta fase, será realizado um novo sorteio pela CBF. Todos os oito clubes classificados num pote único, sem restrições de cruzamentos.

Campeonato Carioca

Taça Guanabara

Fase de grupos 
Grupo A

Fase final 
 Em itálico, as equipes que jogaram pelo empate por ter melhor campanha e, em negrito, os times vencedores das partidas. Na final, não havia vantagem de empate para nenhuma equipe.

Semifinal

Final

Premiação

Taça Rio

Fase de grupos 
Grupo A

Devido a pandemia de COVID-19, o Campeonato Carioca foi paralisado. Inicialmente, por 15 dias (final de março), mas o prazo foi estendido até 30 de abril.

Fase final 
 Em itálico, as equipes que jogaram pelo empate por ter melhor campanha e em negrito os times vencedores das partidas. Na final, não havia vantagem de empate para nenhuma equipe.

Semifinal

Final

Final 
Como houve campeões diferentes em cada turno, segundo o regulamento, haveria fase final e nenhuma das equipes teria a vantagem do empate, ou seja, caso o placar agregado terminasse empatado, o Campeonato seria decidido em disputa por pênaltis.

Por ter feito melhor campanha, o Flamengo pôde escolher a partida que mandaria e optou pela segunda.

Por conta da pandemia de COVID-19, os dois jogos da final foram disputados com portões fechados, ou seja, sem a presença de público, para evitar aglomeração de pessoas. Além disso, a International Football Association Board (IFAB) autorizou as equipes a fazerem até cinco substituições no retorno dos campeonatos, mas estas deveriam ser feitas em até três paralisações.

Premiação

Campanha

Partidas 
O clube disputou 70 partidas, sendo 29 como mandante, 28 como visitante e 13 clássicos. Foram 44 vitórias, 13 empates e 13 derrotas. A equipe marcou 131 gols e sofreu 78, com saldo de 53 gols e um aproveitamento de 69,0 por cento.
 Legenda:  Vitória —  Empate —  Derrota —  Clássico

Última partida

Mês a mês

Estádios

Gols e pênaltis

Gols marcados 
A artilharia da temporada:

 GC. Marcão (, 3.ª rodada, Taça Rio) e Luan (, 31.ª rodada, Campeonato Brasileiro)
 Em itálico os futebolistas que não atuam mais pelo clube
  Os melhores, em cada critério, dentro desta lista
 Última atualização em 17 de fevereiro de 2021.

Doblete 
Estes são os dobletes do Flamengo:

 Última atualização em 17 de fevereiro de 2021.

Hat-trick 
Estes são os hat-tricks do Flamengo:

 Última atualização em 17 de fevereiro de 2021.

Gols sofridos 
Estes são os gols sofridos pelo Flamengo:

 Em itálico os futebolistas que não atuam mais pelo clube
  Os "piores", em cada critério, dentro desta lista
 Última atualização em 17 de fevereiro de 2021.

Gols contra 
Estes são os gols contra feitos pelos futebolistas do Flamengo:

 Última atualização em 17 de fevereiro de 2021.

Pênaltis cometidos 
Estes são os pênaltis cometidos por futebolistas do Flamengo:

 Última atualização em 17 de fevereiro de 2021.

Pênaltis sofridos 
Estes são os pênaltis a favor do Flamengo:

 Última atualização em 17 de fevereiro de 2021.

Cartões 
Os cartões vermelhos e amarelos recebidos durante a temporada:

 Em itálico os futebolistas que não atuam mais pelo clube
 Última atualização em 22 de fevereiro de 2021.

Cartões vermelhos 

 Última atualização em 22 de fevereiro de 2021.

Cartões amarelos 

 Última atualização em 22 de fevereiro de 2021.

Ranking

CONMEBOL 
Este é o ranqueamento conforme a Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL). Este ranking define a distribuição das equipes nos potes do sorteio das primeira e segunda fases e, também, na fase de grupos da Copa Libertadores.

 Última atualização em 3 de fevereiro de 2021.

CBF 
Este é o ranqueamento conforme a Confederação Brasileira de Futebol (CBF):

 Última atualização em 2 de março de 2021.

Club World Ranking 
Este é o ranqueamento conforme o Club World Ranking:

  Melhor valor na temporada, em cada critério, dentro desta lista
 Última atualização em 7 de dezembro de 2020.

Ligações externas 
 

 

 
Temporada 2020
Futebol de 2020 no Rio de Janeiro